Новиково — деревня в Парабельском районе Томской области России. Входит в состав Старицинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в центральной части Томской области, на левом берегу реки Парабели, на расстоянии примерно 73 километров (по прямой) к юго-западу от села Парабель, административного центра района. Абсолютная высота — 71 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный, с тёплым коротким лесом и морозной и продолжительной зимой.
Часовой пояс

История 
Основана в 1921 году.
По данным 1926 года в заимке имелось 5 хозяйств и проживало 36 человек (в основном — русские). В административном отношении входила в состав Старицинского сельсовета Парабельского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,2 %, женщины — соответственно 46,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Инфраструктура 
Функционируют библиотечный досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Парабельского района